Voïvodie de Basse-Silésie :
 Skała, village du powiat de Jawor ;
 Skała, village du powiat de Lwówek Śląski ;
 Skała, village du powiat de Strzelin ;
 Skała, village du powiat de Wrocław.

 Voïvodie de Petite-Pologne :
 Skała, gmina mixte du powiat de Cracovie ;
 Skała, ville de la gmina précédente.

 Voïvodie de Sainte-Croix :
  Skała, village du powiat de Kazimierza.